Борис Лобанов:
 Лобанов, Борис Мефодьевич (род. 1938) — белорусский учёный в области технической кибернетики.
 Лобанов, Борис Семёнович (1942—2015) — российский учёный, специалист в области специальной радиотехники, генеральный директор ЦНИРТИ, лауреат Премии Правительства Российской Федерации.